Кцоев — осетинская фамилия; имеет женскую форму Кцоева.

Известные носители 
 Кцоев, Пётр Наликович — Герой Советского Союза.
 Кцоев, Сослан Маирбекович (род. 1982) — российский борец-вольник.